Il singolare del BCR Open Romania 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gilles Simon era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–4, Carlos Moyá.

Teste di serie

  Richard Gasquet (semifinali)
  Gilles Simon (campioni) 
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu  (primo turno)

  Ernests Gulbis (primo turno)
  Carlos Moyá (finale)
  Marcel Granollers (primo turno)
  José Acasuso (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2008
ATP Tour 2008